

Wydarzenia 

 Aleksander dociera do Baktrii (dzisiejszy Afganistan).
 Zbudowany został Stadion Panateński.